Elsoff bezeichnet geografische Namen in Deutschland:

 Elsoff (Westerwald), Gemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Elsoff (Bad Berleburg), Ortsteil der Stadt Bad Berleburg im Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Elsoff (Fluss), Zufluss der Eder bei Hatzfeld (Landkreis Waldeck-Frankenberg), Nordrhein-Westfalen und Hessen